Тундровая — название рек в России:

 Тундровая (приток Ваха) — в Ханты-Мансийском автономном округе;
 Тундровая (приток Еловки) — на полуострове Камчатка;
 Тундровая (приток Момчика) — в Ямало-Ненецком автономном округе;
 Тундровая (река, впадает в Чукотское море) — на острове Врангеля Чукотского автономного округа;
 Тундровая (приток Митоги) — на Камчатке;
 Тундровая (приток Второй Речки) — на Чукотке.

См. также 
 Малая Тундровая (приток Тундровой)